Colne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Colne – miasto w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Colne – rzeka w Anglii, w hrabstwie Essex, dopływ Morza Północnego
 Colne – rzeka w Anglii, w hrabstwach Buckinghamshire, Hertfordshire, Surrey i Wielki Londyn, dopływ Tamizy
 Colne – rzeka w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, dopływ rzeki Calder
 Colne Bridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w dystrykcie Kirklees
 Colne Edge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Colne Engaine – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex